, né en 1975, est un footballeur équatorien.
 Carlos Armando Gruezo Arboleda, né en 1995, est un footballeur équatorien.
Patronyme hispanique